Chikara Fujimoto (Yamaguchi, 31 de outubro de 1977) é um ex-futebolista profissional japônes, que atuava como Meio-campista.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Omiya Ardija